Louie eller Louié kan syfta på:

 Louie (TV-serie, 2006) – en animerad serie för småbarn.
 Louie (TV-serie, 2010) – en amerikansk komediserie med Louis C.K. i huvudrollen.
 Louie Louie – en sång skriven av  Richard Berry och utgiven 1957.
 Louie (Simpsons) – en rollfigur i Simpsons

Personer
 Louie Bellson (1924–2009), en amerikansk storbandstrumslagare
 Louie Caporusso (1989–), en kanadensisk professionell ishockeyspelare
 Louie Gohmert (1953–), en amerikansk republikansk politiker och jurist
 Louie B. Nunn (1924–2004), en amerikansk republikansk politiker
 Hop Louie – en pseudonym för en anonym svensk gatukonstnär

Geografi
 Louié – ett vattendrag i Gabon